Акмачићи могу да буду:

 Акмачићи (Нова Варош), насеље у општини Нова Варош, Златиборски округ, Република Србија
 Акмачићи (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Бирач, Република Српска, БиХ